Burg Rotenberg steht für folgende Befestigungen:

 Burg Rotenberg (Birnbach) bei Bad Birnbach, Bayern
 Burg Rotenberg (Dhaun) in Dhaun, Rheinland-Pfalz
 Schloss Rotenberg in Rotenberg, Baden-Württemberg
 Burgstall Rotenburg in Rottenburg, Baden-Württemberg
 Burgstall Rotenberg auf dem Rotenberg bei Bönnigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Burg Rotemberk in Habřina, Okres Hradec Králové, Tschechien

Siehe auch:
 Burg Rotberg bei Basel, Schweiz
 Burg Rodenberg in Menden, Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Burg Rötenberg bei Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rothenberg (Festung) bei Schnaittach, Bayern
 Turmhügel Rothenberg bei Böhmfeld, Landkreis Eichstätt, Bayern